Цепь ордена Креста земли Марии () — высший знак отличия Эстонской Республики для иностранных граждан, учреждённого 16 мая 1995 года специально для награждения иностранцев, в качестве высшего отличия за особые заслуги перед Эстонией. Потребность в таком знаке отличия для иностранцев появилась после принятия в 1939 году решения высшую награду республики, орден Государственного герба, вручать только гражданам Эстонии.

Цепь ордена Креста земли Марии является высшей степенью этого ордена. Ею награждаются главы иностранных государств, находящиеся в должности или занимающие трон своего государства. Фактически выполняет функцию дипломатической церемониальной награды, «в знак дружбы» вручаемой главам государств во время их визитов в Эстонию или иностранных визитов президента Эстонии.

Также, по праву, кавалерами ордена Креста земли Марии на цепи становятся Президенты Эстонской Республики при вступлении в должность.

Награждённым вручается серебряная цепь со знаком ордена и серебряная нагрудная звезда, а также широкая чрезплечная лента и знак 1-го класса ордена.

Ниже представлен полный перечень лиц, удостоенных цепи ордена Креста земли Марии.

Статистика награждений 
Первым высшей степенью ордена Креста земли Марии был награждён президент Финляндии Мартти Ахтисаари, получивший её в 1995 году из рук президента Эстонии Леннарта Мери во время его государственного визита в Финляндию.

На 2022 год произведены 59 церемоний вручения награды:

Кавалеры

Источники 
Официальные источники

Литературные источники

Литература

Ссылки

См. также 
 Терра Мариана
 Список кавалеров ордена Государственного герба старших степеней
 Список кавалеров ордена Белой звезды на цепи
 Список кавалеров ордена Эстонского Красного Креста 1 класса

 
Крест земли Марии